Otto Hauser henviser til blandt andre:

 Otto Hauser (arkæolog) (1874–1932) – schweizisk kunsthandler og arkæolog
 Otto Hauser (forfatter) (1876–1944) – østrigsk forfatter